Cow Creek Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cow Creek Mountain (Kentucky)	
 Cow Creek Mountain (Oklahoma)	
 Cow Creek Mountain (Wyoming)